Het ATP-toernooi van Wenen (officieel het Erste Bank Open) van 2012 vond plaats van 15 tot en met 21 oktober in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op hardcourtbanen.

De titelverdediger in het enkelspel, Jo-Wilfried Tsonga en de titelverdedigers in het dubbelspel, Bob Bryan & Mike Bryan namen deze editie niet deel aan het toernooi. In de enkelspelfinale versloeg de Argentijn Juan Martín del Potro de Sloveen Grega Žemlja. In de dubbelspelfinale won het Duitse duo Andre Begemann/Martin Emmrich van het Oostenrijks/Slowaakse koppel Julian Knowle/Filip Polášek.

Het toernooi van 2012 trok 42.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Wenen
ATP-toernooi van Wenen